3 kanały wodne w Polsce:
 Kanał Drzewny – kanał, dopływ Odry Wschodniej
 Kanał Drzewny – kanał, dopływ Panieńskiej Łachy 
 Kanał Drzewny – odnoga rzeczna Parsęty

Zobacz też 
 drewno